Een Johannes de Doperkerk, Sint-Jan-de-Doperkerk of Sint-Jan Baptistkerk is een kerk genoemd naar Johannes de Doper. Vaak staat de kerk in een gelijknamige parochie.

Australië 
 St John the Baptist (Ashfield)

België

Antwerpen 
 Sint-Jan Baptistkerk (Berendrecht)
 Sint-Jan Baptistkerk (Heindonk)
 Sint-Jan de Doperkerk (Herentals)
 Sint-Jan Baptistkerk (Mechelen)
 Sint-Jan Baptistkerk (Poederlee)
 Sint-Jan Baptistkerk (Schriek)
 Sint-Jan Baptistkerk (Tisselt)
 Sint-Jan Baptistkerk (Weelde)
 Sint-Jan Baptistkerk (Wiekevorst)
 Sint-Jan Baptistkerk (Wildert)
 Sint-Jan Baptistkerk (Wortel)

Brussel 
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Molenbeek)
 Sint-Jan Baptist ten Begijnhofkerk te Brussel (Sint-Gorik)

Limburg 
 Sint-Jan Baptistkerk (Binderveld)
 Sint-Jan Baptistkerk (Engelmanshoven)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Herderen)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Herstappe)
 Sint-Jan Baptistkerk (Kerkhoven)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Kuttekoven)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Paal)
 Sint-Jan Baptistkerk (Romershoven)
 Sint-Jan Baptistkerk (Schulen)
 Sint-Jan Baptistkerk (Tiewinkel)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Tongeren)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Wellen)

Luik 
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Bierset)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Bolbeek)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Dison)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Flémalle-Grande)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Hermée)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Hodimont)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Housse)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Krinkelt)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Loncin)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Membach)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Sint-Jansrade)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Verviers) aan de Rue Surdents
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Welkenraedt)

Oost-Vlaanderen 
 Sint-Jan Baptistkerk (Afsnee)
 Sint-Jan Baptistkerk (Gent) (Brugse Poort)
 Sint-Jan Baptistkerk (Grammene)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Hemelveerdegem)
 Sint-Jan Baptistkerk (Nieuwenhove)
 Sint-Jan Baptistkerk (Ouwegem)
 Sint-Jan Baptistkerk (Ruiter)
 Sint-Jan Baptistkerk (Sint-Jan-in-Eremo)
 Sint-Jan Baptistkerk (Sint-Niklaas)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Sint-Jan-in-Eremo)

Vlaams-Brabant 
 Sint-Jan Baptistkerk (Averbode)
 Sint-Jan Baptistkerk (Binkom)
 Sint-Jan Baptistkerk (Huizingen)
 Sint-Jan Baptistkerk (Ossel)
 Sint-Jan Baptistkerk (Relegem)
 Sint-Jan Baptistkerk (Tildonk)
 Sint-Jan Baptistkerk (Werchter)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Leuven)

Waals-Brabant 
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Waver)

West-Vlaanderen 
 Sint-Jan Baptistkerk (Anzegem)
 Sint-Jan Baptistkerk (Beveren-Leie)
 Sint-Jan Baptistkerk (Dikkebus)
 Sint-Jan Baptistkerk (Dranouter)
 Sint-Jan Baptistkerk (Helkijn)
 Sint-Jan Baptistkerk (Houthulst)
 Sint-Jan de Doperkerk (Kachtem)
 Sint-Jan Baptistkerk (Kortrijk)
 Sint-Jan Baptistkerk (Menen)
 Sint-Jan Baptistkerk (Oostende)
 Sint-Jan Baptistkerk (Oudekapelle)
 Sint-Jan Baptistkerk (Rollegem-Kapelle)
 Sint-Jan Baptistkerk (Sint-Jan)
 Sint-Jan Baptistkerk (Staden)
 Sint-Jan Baptistkerk (Stalhille)
 Sint-Jan Baptistkerk (Wingene)

Brazilië 
 Kathedraal van Foz do Iguaçu, Catedral de São João Batista (Foz do Iguaçu)
 Kathedraal van Santa Cruz do Sul, Catedral de São João Batista (Santa Cruz do Sul)

Duitsland 
 Sint-Johannes de Doperkerk (Billerbeck)
 Johannes de Doperkerk (Engerhafe)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Erkrath)
 Johannes de Doperkerk (Essen)
 Johannes de Doperkerk (Grotegaste)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Keulen)
 Sint-Johannes de Doperkerk (München)
 Johannes de Doperkerk (Wiesens)

Frankrijk 
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Borre)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Broekburg)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Buisscheure)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Malo)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Oudezele)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Sint-Janskappel)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Steenwerk)

Italië 
 Chiesa di San Giovanni Battista (Ferrara)

Nederland

Drenthe 
 Johannes de Doperkerk (Vledder)

Flevoland 
 Johannes de Doperkerk (Kraggenburg)

Friesland 
 Sint-Janskerk (Deinum)
 Johannes de Doperkerk (Exmorra)
 Johannes de Doperkerk (Hijlaard)
 Johannes de Doperkerk (Hommerts)
 Sint Johannes de Doperkerk (Leeuwarden)
 Johannes de Doperkerk (Oudega)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Parrega)
 Johannes de Doperkerk (Raard)
 Johannes de Doperkerk (Warns)

Gelderland 
 Sint-Jan de Doperkerk (Arnhem)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Balgoij)
 Johannes de Doperkerk (Ewijk)
 Johannes de Doperkerk (Keijenborg)
 Johannes de Doperkerk (Kilder)
 Johannes de Doperkerk (Meddo)
 Grote Kerk (Wageningen), Grote of Johannes de Doperkerk (Wageningen) (protestant)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Wageningen) (rooms-katholiek)

Groningen 
 Janskerk (Huizinge), Johannes de Doperkerk (Huizinge)

Limburg 
 Johannes de Doperkerk (Baexem)
 Johannes de Doperkerk (Blerick)
 Johannes de Doperkerk (Eygelshoven) en het oude kerkje met dezelfde naam: Kleine Kerkje
 Johannes de Doperkerk (Kerkrade)
 Johannes de Doperkerk (Limmel)
 Sint-Janskerk (Maastricht)
 Sint-Jan de Doperkerk (Mechelen)
 Johannes de Doperkerk (Meerlo)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Merselo)
 Sint-Janskerk (Nieuwstadt)
 Johannes de Doperkerk (Ottersum)
 Johannes de Doperkerk (Oud-Valkenburg)
 Sint-Jan de Doperkerk (Sambeek) + Toren Sint-Jan de Doperkerk

Noord-Brabant 
 Johannes de Doperkerk (Breda)
 Sint-Jan de Doperkerk (Hoeven)
 Johannes de Doperkerk (Kaatsheuvel)
 Johannes de Doperkerk (Klundert)
 Johannes de Doperkerk (Lage Zwaluwe)
 Sint-Janskerk (Moergestel)
 Sint-Jan de Doperkerk (Neerlangel)
 Johannes de Doperkerk (Nieuw-Vossemeer)
 Sint-Jan de Doperkerk (Oerle)
 Johannes de Doperkerk (Oosteind)
 Johannes de Doperkerk (Standdaarbuiten)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Sprundel)
 Sint-Janskerk (Waalwijk)

Noord-Holland 
 Sint-Johannes de Doperkerk (Catrijp)
 Johannes de Doperkerk (Den Burg)
 Johannes de Doperkerk (Grootebroek)
 Joannes de Doperkerk (Hoofddorp)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Noord-Scharwoude)
 Sint-Jan de Doperkerk (Uithoorn)

Overijssel 
 Sint Jan de Doperkerk (Wierden)

Utrecht 
 Sint-Johannes de Doperkerk (Breukelen)
 Sint-Johannes de Doperkerk (Montfoort, 1863), Sint-Johannes de Doperkerk (Montfoort)) (1863)
 Geboorte van de Heilige Johannes de Doper (Montfoort) (1923-1925)
 Johannes de Doperkerk (Utrecht)
 Grote of Johannes de Doperkerk (Wijk bij Duurstede)

Zeeland 
 Johannes de Doperkerk ('s-Heer Abtskerke)
 Johannes de Doperkerk (Oud-Vossemeer)
 Johannes de Doperkerk (Sint Jansteen)
 Joannes de Doperkerk (Sluis)

Zuid-Holland 
 Sint-Johannes de Doperkerk (Boskoop)
 Johannes de Doperkerk (Katwijk)
 Johannes de Doperkerk (Leimuiden)
 Johannes de Doperkerk (Mijdrecht/Wilnis)
 Johannes de Doperkerk (Pijnacker)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Schiedam)
 Sint Jan de Doperkerk (Schiedam Nieuwland)
 Sint-Jan de Doperkerk (Wateringen)

Polen 
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Krakau)

Rusland 
 Johannes de Doperkerk (Nizjni Novgorod)

Spanje 
 Kathedraal van San Juan de Albacete

Åland 
 Johannes de Doperkerk (Sund)

Zie ook 
 Sint-Jans Onthoofdingkerk (doorverwijspagina)

Johannes de Doperkerk